Террі О'Райлі (,  7 червня 1951, Ніагара-Фоллс) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1968 року.

1971 року був обраний на драфті НХЛ під 14-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та «Бостон Брейвс».

Загалом провів 999 матчів у НХЛ, включаючи 108 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1986 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Як головний тренер очолював «Бостон Брюїнс», а асистентом головного тренера працював у клубі «Нью-Йорк Рейнджерс».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1975, 1978.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Тренери «Бостон Брюїнс»
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»
Уродженці Ніагара-Фоллс (Онтаріо)